Отто Шефф (; 12 декабря 1889, Берлин, Германия — 26 октября 1956, Мариа-Энцерсдорф, Австрия) — австрийский ватерполист, пловец и политик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.

Шефф участвовал на внеочередных Олимпийских играх 1906 в Афинах, на который стал чемпионом в плавании на 400 м вольным стилем и бронзовым призёром в заплыве на 1 милю. Однако соревнования прошли без согласия Международного олимпийского комитета, поэтому награды не считаются официальными.

На Играх 1908 в Лондоне Шефф занял третье место в заплыве на 400 м вольным стилем. Также, он не смог финишировать в финале на 1500 м и остановился на полуфинале на дистанции 100 м. На Олимпиаде 1912 Шефф входил в состав австрийской ватерпольной сборной, которая стала четвёртой.

С 19 декабря 1945 года по 18 марта 1953 года Шефф входил в Национальрат от Австрийской народной партии. Также, он некоторое время был вице-президентом Австрийского олимпийского комитета.

Ссылки 
 Отто Шефф на sports-reference.com  
 Информация об Отто Шеффе 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1889 году
Родившиеся 12 декабря
Родившиеся в Берлине
Умершие в 1956 году
Умершие 26 октября
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Ватерполисты Австрии
Пловцы Австрии
Политики Австрии
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1912 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1908 года
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Спортсмены Берлина